Giovanni Benedetto Belluzzi ist der Name folgender Personen:

* Giovanni Benedetto Belluzzi (Politiker, I), san-marinesischer Politiker, Capitano Reggente 1732 und 1739
 Giovanni Benedetto Belluzzi (Politiker, II), san-marinesischer Politiker, Capitano Reggente zwischen 1832 und 1856